Eduard Śmigly-Rydz, poljski general, * 1886, † 1941.

Sklici

Glej tudi 
 seznam poljskih maršalov
 Poljska kampanja (1939)

Zunanje povezave 

 Generals.dk 

Maršali Poljske
Veterani druge svetovne vojne
Nosilci reda krone (Romunija)
Veterani poljsko-boljševistične vojne
Veterani poljsko-ukrajinske vojne
Veterani prve svetovne vojne
Pokopani na Pokopališču Powązki
Nosilci reda Virtuti Militari
Nosilci reda Polonia Restituta
Nosilci reda zvezde Romunije
Nosilci legije časti
Nosilci reda belega orla
Nosilci reda belega orla (Poljska)
Nosilci reda svetega Save
Nosilci reda vzhajajočega sonca
Umrli za miokardnim infarktom